

Patronyme 

 Alfred Darcel (1818-1893), conservateur de musée et critique d'art français ;
 Frank Darcel (1958-), écrivain, musicien et producteur de musique français.

Pseudonyme 

 Denise Darcel (1924-2011), actrice et chanteuse américaine.

Odonyme 
 L'avenue Darcel, voie du  de Paris (France).